Eystein kirke är en modern kyrka i Dovre kommun i Oppland fylke i Norge, vid den gamla pilgrimsvägen till Nidaros, nära Hjerkinn på Dovrefjell. Kyrkan ritades av Magnus Poulsson och hans son Anton och byggdes 1963–1969, till stor del med hjälp av frivilliga bidrag. Kyrkan är namngiven efter kung Öystein Magnusson.

Källor 

Kyrkobyggnader i Oppland fylke
Kyrkobyggnader invigda 1969
Dovre kommun
Kyrkobyggnader i Hamars stift
1969 i Norge